Pötz ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Pötz (* 1991), österreichischer Schachspieler
 Jacob Pötz (1888–1948), deutscher Verleger und Politiker der Zentrumspartei
 Paul-Günter Pötz (1923–2017), Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz a. D.
 Thomas Pötz (* 1981), österreichischer Musiker, Sounddesigner und Filmtonmeister

Siehe auch:
 Pütz (Familienname) – siehe dort auch zu Wortherkunft